Brett Sonne (né le  à Maple Ridge, dans la province de la Colombie-Britannique) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Blues de Saint-Louis au repêchage d'entrée de 2007. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Rivermen de Peoria au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Hitmen de Calgary || LHOu ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Hitmen de Calgary || LHOu ||64 ||12 ||9 ||21 ||38 ||13 ||1 ||2 ||3 ||8 
|-  
| 2006-2007|| Hitmen de Calgary || LHOu ||71 ||21 ||9 ||30 ||65 ||18 ||5 ||1 ||6 ||22 
|-
| 2007-2008|| Hitmen de Calgary || LHOu ||29 ||8 ||12 ||20 ||12 ||16 ||3 ||1 ||4 ||14 
|-  
| 2008-2009|| Hitmen de Calgary || LHOu ||62 ||48 ||52 ||100 ||58 ||14 ||7 ||9 ||16 ||18 
|-
| 2009-2010|| Rivermen de Peoria || LAH ||77 ||11 ||13 ||24 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 62|| 5|| 4|| 9|| 45|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 70|| 8|| 9|| 17|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || IceMen d'Evansville || ECHL || 7 || 3 || 4 || 7 || 2 || -|| -|| -|| -||-
|-
| rowspan=2|2012-2013 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 56|| 7|| 8|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Stars du Texas ||LAH || 6|| 1||2 ||3 ||2 ||2 || 0|| 1|| 1||0
|-
| 2013-2014|| Dornbirner EC || EBEL || 43|| 7|| 23|| 30|| 19|| 6|| 2|| 3|| 5|| 24
|-
| 2014-2015|| Mora IK || Allsvenskan || 35|| 4|| 3|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Frisk Asker || GET Ligaen || 12|| 5|| 8|| 13|| 6|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2015-2016|| HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || SG Cortina || Serie A || 17 || 6 || 11 || 17 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Herlev Eagles || Metal Ligaen || 37 
|| 10 || 21 || 31 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 35||15||8||23||14||5||0||1||1||0

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Naissance à Maple Ridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du Mora IK
Joueur des Frisk Tigers
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur de la SG Cortina
Joueur des Herlev Hornets
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace